Винекен — фамилия:

Винекен (род) — русский баронский род австрийского происхождения.

 Винекен, Александр Георгиевич (1868—1917) — русский генерал, военный агент в Австро-Венгрии, герой Первой мировой войны.
 Винекен, Фридрих (1810—1876) — конфессиональный лютеранский теолог.